Ebersdorf (Dietenhofen), een dorp in de Duitse deelstaat Beieren
Ebersdorf (Nedersaksen), een gemeente in de Duitse deelstaat Nedersaksen
Ebersdorf bei Coburg, een gemeente in de Duitse deelstaat Beieren
Saalburg-Ebersdorf, een gemeente in de Duitse deelstaat Thüringen
Ebersdorf (Thüringen), een dorp in deze gemeente
Ebersdorf (Steiermark), een gemeente in de Oostenrijkse deelstaat Steiermark